Carlota del Regne Unit (reina de Württemberg) (1766 - 1828).
 Carlota Augusta de Gal·les (1796 - 1817).